La elección para gobernador de Wisconsin de 2022 se realizó el 8 de noviembre. El gobernador titular demócrata Tony Evers se postuló en busca de un segundo mandato en el cargo, resultando reelecto.

Las elecciones primarias se efectuaron el 9 de agosto de 2022.

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Tony Evers, gobernador titular.

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Adam J. Fischer.
 Rebecca Kleefisch, ex vicegobernadora.
 Tim Michels.
 Timothy Ramthun.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Wisconsin